Пачіні () — італійське прізвище.

Відомі носії 
 Альфредо Пачіні (1888–1967) — італійський куріальний кардинал та ватиканський дипломат.
 Джованні Пачіні (1796–1867) — італійський композитор.
 Філіппо Пачіні (1812–1883) — італійський анатом.

Італійські прізвища